Manneville (Calvados), voormalige gemeente

ook:
Manneville-ès-Plains, Seine-Maritime
Manneville-la-Goupil, Seine-Maritime
Manneville-la-Pipard, Calvados
Manneville-la-Raoult, Eure
Manneville-sur-Risle, Eure

Colmesnil-Manneville, Seine-Maritime
Saint-Pierre-de-Manneville, Seine-Maritime
Thil-Manneville, Seine-Maritime

Zie ook 
 Mannevillette, Seine-Maritime